NGC 6727 (другое обозначение — ESO 396-N14) — отражательная туманность в созвездии Южной Короны.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6727
Южная Корона (созвездие)
Отражательные туманности